Coc (bacteri), morfologia bacteriana arrodonida
 Coc (botànica), carpel d'un fruit sincàrpic
 Coc (combustible), combustible obtingut de la destil·lació seca de carbons bituminosos 
 Coc (orador), orador atenenc (s. IV aC)
 Coc o pastís
 COC (Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC), la més antiga organització LGTB encara en activitat a Europa
 COC (Comitè Olímpic de Catalunya)